Crispine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Crispine est un prénom féminin désuet.

Crispine peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne
 Crispine de Thagare († 304), noble dame de Thagare en Afrique, martyre à Thébeste sous Dioclétien et Maximien ; fêtée le 5 décembre.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme
 Crispine (, traduction française de Bruttia Crispina, fille de Lucius Fulvius Bruttius Praesens, épousa l'empereur Commode en 177 puis fut répudiée et bannie à Capri, où elle fut plus tard assassinée sur ordre de son ex-mari.

Références